Symbolik kan syfta på:

 Symbolik (teologi) – en gren inom teologin som vetenskapligt studerar kyrkors och kristna samfunds konfessionella egenart utifrån deras bekännelsetexter (jämför symbola)
 Symbolik – en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap, se Symbol